Mouzon kan syfta på:
 Mouzon, Ardennes
 Mouzon, Charente